Справедливость:
 Справедливость — непредвзятое, беспристрастное отношение к кому-либо.
 Справедливость в римском праве разделялась на идеал () и практическое понятие «каждому своё», (). 
 Справедливость — карта старших арканов колоды Таро.
 «Справедливость» — название ток-шоу «Свобода и справедливость» в период выхода на телеканале РЕН.
 «Справедливость» — до 2011 года название украинской партии «Объединённые левые и селяне».

См. также 
 Справедливая Россия — российская социал-демократическая партия
 Право и справедливость — консервативная политическая партия Польши.
 Торговая справедливость — кампания по отмене ограничений на торговлю со странами третьего мира
 Движение за справедливость и равенство — антиарабская исламистская повстанческая группировка в западном Судане.
 Порядок и справедливость — правоцентристская популистская политическая партия в Литве
 Порядок, законность и справедливость — политическая партия в Болгарии.
 Борьба за справедливость — телефильм режиссёра Джеймса Кича.
 Народный фронт за демократию и справедливость — единственная легальная политическая организация в Эритрее.
 Лига Справедливости — команда супергероев, которая появляется в комиксах издательства DC Comics.
 Юная Лига Справедливости — американский анимационный телесериал
 Озеро Справедливости — небольшое лунное море в северо-восточной части видимого лунного диска.
 Партия за справедливость — российская социал-демократическая партия.
 Партия закона и справедливости (Молдавия) — политическая партия в Молдавии.
 Партия справедливости и развития — политические партии Марокко и Турции.
 Дике ( — «право, справедливость, правда») — в древнегреческой мифологии богиня правды.